Рэнделл Скотт «Рэнди» Льюис (; ) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, призёр розыгрыша Кубка мира, чемпион Панамериканских игр, четырёхкратный чемпион США по версии  и двукратный чемпион США по версии .

Биография 

Родился в Рапид-Сити в Южной Дакоте. Начал заниматься борьбой в школе по настоянию учителя физкультуры. 

В 1982 году был вторым на розыгрыше Кубка мира, и остался за чертой призёров, четвёртым, на чемпионате мира. В 1983 году стал победителем Панамериканских игр. 

На Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе боролся в категории до 62 килограммов (полулёгкий вес). Участники турнира, числом в 16 человек в категории, были разделены на две группы. За победу в схватках присуждались баллы, от 4 баллов за чистую победу и 0 баллов за чистое поражение. Когда в каждой группе определялись три борца с наибольшими баллами (борьба проходила по системе с выбыванием после двух поражений), они разыгрывали между собой места в группе. Затем победители групп встречались в схватке за первое-второе места, занявшие второе место — за третье-четвёртое места, занявшие третье место — за пятое-шестое места. В отсутствие сильнейших борцов, Рэнди Льюис все схватки закончил досрочно за явным преимуществом и стал олимпийским чемпионом. 

В 1988 году участвовал в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Сеуле, и потерпел лишь одно поражение в упорной схватке с будущим чемпионом Джоном Смитом

В 1990 году выступил на Панамериканском чемпионате, где занял первое место, а также на турнире Гранд-мастеров олимпийской борьбы, где был вторым. Закончил активную карьеру в 1992 году, после чего стал тренером, сначала в колледже в Финиксе, затем тренировал команду Hawkeye Wrestling Club. В 1990-2000 годы продолжал участвовать в соревнованиях на любительском уровне. Живёт в Рапид-Сити, владеет рекламной фирмой.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы США
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Борцы полулёгкого веса
Чемпионы Панамерики по борьбе